Nedertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedertjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun,  (13,1 ha)
Nedertjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Nedertjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Nedertjärnen (Borgsjö socken, Medelpad), sjö i Ånge kommun,  (1,08 km²)
Nedertjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (11 ha)
Nedertjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (4,95 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn